«Оставленные» — американский драматический сериал канала HBO, созданный Деймоном Линделофом и Томом Перроттой. Сериал основан на одноимённом романе Перротты. Премьера сериала состоялась на канале HBO 29 июня 2014 года, и его показ длился в течение трёх сезонов; финал сериала был показан 4 июня 2017 года. В основой актёрский состав входят Джастин Теру, Эми Бреннеман, Кристофер Экклстон, Лив Тайлер, Крис Зилка, Маргарет Куэлли, Кэрри Кун, Энн Дауд, Реджина Кинг Кевин Кэрролл и Джован Адепо.

Действие сериала разворачивается в различных местах, среди которых Нью-Йорк (1—2 сезоны), Техас (2—3 сезоны) и Виктория, Австралия (3 сезон). Его действие начинается через три года после «Внезапного ухода», глобального события, которое привело к исчезновению 2% населения мира, и сериал следует за жизнью тех, кто остался.

За время своего эфира, в течение трёх сезонов «Оставленных» было показано 28 эпизодов.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! scope="col" style="padding: 0 8px;" colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! scope="col" style="padding: 0 8px;" colspan="2" rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! style="padding: 0 8px;"| Премьера сезона
! style="padding: 0 8px;"| Финал сезона
|-
| style="background:#B6B6B6;"|
| 1
| colspan="2"| 10
| 29 июня 2014
| 7 сентября 2014
|-
| style="background:#61C8DC;"|
| 2
| colspan="2"| 10
| 4 октября 2015
| 6 декабря 2015
|-
| style="background:#ECC340;"|
| 3
| colspan="2"| 8
| 16 апреля 2017
| 4 июня 2017
|}

Эпизоды

Сезон 1 (2014) 
Первый сезон состоит из десяти эпизодов, и он выходил в эфир с 29 июня по 7 сентября 2014 года. Его действие в основном разворачивается в маленьком городке Мейплтон, Нью-Йорк, спустя три года после «Внезапного ухода», события, которое привело к исчезновению 2% населения мира (около 140 миллионов человек) и глубоко повлияло на горожан. Шеф полиции Кевин Гарви и его семья (жена Лори, сын Том, дочь Джилл и отец Кевин-ст.) являются основным центром внимания сезона, наряду со скорбящей вдовой Норой Дёрст, её братом преподобным Мэттом Джеймисоном и таинственной организацией-культом «Повинные», возглавляемой Пэтти Левин.

Первый сезон следует за несколькими сюжетными линиями, особенно за последствиями Ухода и последующими горем, гневом и страхом, которые горожане разделяют с остальным миром. Сезон также фокусируется на неудачных попытках Кевина сохранить порядок в городе и сохранить свою семью вместе, всё более гнусных схемах Повинных и чувствах горожан против них, кризисе веры Мэтта и попытках Норы двигаться дальше и скрыть боль, которую она затаила с момента Ухода.

В первом эпизоде нет начальных титров, в то время как начальной темой для остальных девяти эпизодов является «The Leftovers (Main Title Theme)», сочинённая композитором сериала Максом Рихтером.

Сезон 2 (2015) 
Второй сезон состоит из десяти эпизодов, и он выходил в эфир с 10 октября по 6 декабря 2015 года. Его действие разворачивается через год после первого сезона, и он сосредоточен вокруг четвёртой годовщины Ухода. В то время как действие некоторых сцен происходит в Мейплтоне, Нью-Йорк (место действия первого сезона) и других местах, действие большей части сезона происходит в Джардене, Техас, переименованном в «Чудо» после того, как было обнаружено, что никто из города не исчез. Город стал туристическим объектом, что привело к тому, что Кевин, Нора, Мэтт и другие персонажи из первого сезона переехали в Чудо. Среди новых персонажей есть семья Мёрфи: отец Джон, мать Эрика, дочь Эви и сын Майкл.

Второй сезон следует за несколькими сюжетными линиями, особенно за идеологической битвой между теми, кто верит, что Чудо является особенным, и теми, кто не верит, отношениями Кевином и Норы, которые проверяются всё более неустойчивым психическим состоянием Кевина, поисками пропавшей дочери семьи Мёрфи и попытками Мэтта доказать существование чуда, свидетелем которого был только он.

Начальной темой всех десяти эпизодов является «Let the Mystery Be» Айрис Демент.

Сезон 3 (2017) 
Третий и финальный сезон состоит из восьми эпизодов, и он выходил в эфир с 16 апреля по 4 декабря 2017 года. Его действие разворачивается через три года после второго сезона, и он сосредоточен вокруг седьмой годовщины Ухода. Действие первых двух эпизодов происходит в Джардене, Техас (место действия второго сезона) и других местах, в то время как действие последних шести эпизодов в основном происходит в штате Виктория, Австралия (который, по мнению персонажей, станет местом апокалиптического события в годовщину Ухода). Кевин-ст. стал основным персонажем, в то время как он был второстепенным персонажем в первых двух сезонах.

Третий сезон следует за несколькими сюжетными линиями, особенно за убеждением Мэтта и Кевина-ст. в том, что седьмая годовщина Ухода принесёт апокалиптический потоп в Австралии, примирением Кевина со своим явным бессмертием и его убеждением, что ему суждено предотвратить апокалипсис, и борьбой Норы с научным открытием, которое может воссоединить её с семьёй.

В первом эпизоде нет начальных титров, в то время как начальная тема у последних семи эпизодов меняется с каждым эпизодом.

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Оставленные